Колéсники — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в Гагаринском районе Смоленской области. Состоит из двух низких платформ, соединённых только настилом через пути. Не оборудована турникетами.

Рядом с платформой имеется заброшенная касса, где ранее продавали билеты на электропоезда. Примерно в 50 метрах от станции находится деревня Колесники. Станционное здание отсутствует.

Расстояние до Москвы — 171 км, прямого сообщения нет, только с пересадкой в Бородино или Можайске. До 18 мая 2015 года также работали прямые электропоезда от/до Москвы.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Гагаринского района Смоленской области
Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги